Joseph Brugère (1841-1918), militaire français ;
 Raymond Brugère (1885-1966), son fils, diplomate français ;
 Fabienne Brugère (1964-), philosophe française.